Vargem Bonita (Minas Gerais), município
 Vargem Bonita (Santa Catarina), município
 Núcleo Rural Vargem Bonita

Desambiguações de topônimos